Hrvatska:
Radošić (Lećevica), naselje u općini Lećevica
Radošić (Sinj), gradsko naselje Sinja